Belonopsis – rodzaj grzybów
 Belonopsis – rodzaj ryb